Bárbara de Brandeburgo (Ansbach, Brandeburgo, 30 de mayo de 1464 - Ansbhach, Brandenburgo, 4 de septiembre de 1515) (en húngaro: Brandenburgi Borbála, en alemán: Barbara von Brandenburg, en checo: Barbora Braniborská), reina consorte titular de Hungría y de Bohemia. Fue la primera esposa del rey Vladislao II de Hungría desde 1476 hasta 1500, pero su matrimonio nunca se consumó. Era miembro de la Casa de los Hohenzollern, tía de Jorge de Brandenburgo.

Biografía 

Bárbara nació como hija del marqués y príncipe elector Alberto III Aquiles de Brandeburgo y de la duquesa Ana de Sajonia. Su primer esposo fue el duque Enrique IX de Glogau, miembro de la Casa polaca de los Piastas. Éste murió antes de que estuviesen juntos en la noche nupcial, por lo cual no nacieron hijos de esa unión; Bárbara tenía 12 años de edad para ese momento.

Habiendo conseguido la corona del reino de Bohemia, Vladislao II Jagellón, el hijo del rey polaco, había estudiado la posibilidad de heredar el ducado de Glogau. De esta manera, el 20 de agosto de 1476 se firmó el tratado matrimonial con la muy joven viuda en la ciudad de Frankfurt. Sin embargo, Brandenburgo puso su mano sobre Glogau, por lo cual Vladislao comenzó a retrasar cada vez más su matrimonio con Bárbara, pues ya no le resultaba de provecho. Vladislao no pudo firmar otro tratado matrimonial con nadie más, pues no había razones para anular el que se hallaba en gestión con Bárbara; inclusive ya se había fijado la fecha para coronarla como reina consorte de Bohemia.
 
El tratado matrimonial reflejaba su condición política, testificando que la unión era totalmente ajena a sentimientos familiares. Igualmente mientras Vladislao le hizo creer a Bárbara que mantendría su palabra, el hermano mayor de la joven, el marqués Federico V de Brandenburgo y Ansbach (1460–1536) tomó por esposa a la hermana menor del rey bohemio, Sofía Jagellón (1464–1512) en 1479.

Luego de la muerte del rey Matías Corvino de Hungría en 1490, Vladislao se convirtió en el pretendiente al trono con mayo apoyo en el reino, pero según los acuerdos que logró, solo podía ser coronado tomando como esposa a Beatriz de Aragón, la viuda del rey húngaro. De esta forma aceptó participar en esta jugada, mientras Bárbara continuaba exigiendo sus derechos. Luego de un largo proceso judicial, el Papa Alejandro VI anuló los dos matrimonios de Vladislao el 7 de abril de 1500. El nuevo rey húngaro se volvió a casar, sin embargo Bárbara se mantuvo soltera el resto de su vida.

Antepasados

Bibliografía
Wenzel Gusztáv: II. Ulászló magyar és cseh királynak házas élete, Századok, 631-641, 727-757 és 816-840, 1877.
Macek, Josef: Tři ženy krále Vladislava (Ulászló király három felesége), Prága, Mladá fronta, 1991

 
Reinas consortes de Hungría del siglo XV
Reinas consortes de Hungría del siglo XVI
Consortes reales de la casa de Hohenzollern
Reinas consortes de Bohemia del siglo XV
Princesas de Brandeburgo (casa de Hohenzollern)
Nobles alemanas del siglo XV
Nobles alemanas del siglo XVI